Andromachus (Oudgrieks: ) is de naam van een aantal personen uit de klassieke oudheid:
 Andromachus van Cyprus, aanvoerder van de Cypriotische vloot bij het beleg van Tyrus door Alexander de Grote in 332 v.Chr.;
 Andromachus (zoon van Achaeus), Anatolische edelman uit de 3e eeuw v.Chr., zoon van Achaeus, en kleinzoon van Seleucus I Nicator;
 Andromachus van Tauromenium, tyrannos van Tauromenium (Taormina) op Sicilië;
 Andromachus (cavaleriegeneraal), aanvoerder van de Eleërs in 364 v.Chr. die zelfmoord pleegde nadat zijn leger was verslagen door de Arcadiërs;
 Andromachus van Aspendus, een van de aanvoerders van de strijdkrachten van Ptolemaeus IV Philopator tijdens de slag bij Raphia in 217 v.Chr., in dewelke Antiochus III de Grote werd verslagen. Na de slag liet Ptolemaeus Andromachus achter als gouverneur van Coele-Syrië en Fenicië.
 Andromachus, een ambassadeur van Ptolemaeus VI Philometor die op diplomatieke missie werd uitgezonden naar Rome in 154 v.Chr.;
 Andromachus (grammaticus), geciteerd in de Scholia op Homerus en mogelijk auteur van het Etymologicum Magnum;
 Andromachus (arts), naam van twee Oud-Griekse artsen;
 Andromachus, een Oud-Grieks retoricus, die onderrichtte te Nicomedia ten tijde van Domitianus (1e eeuw n.Chr.);
 Andromachus Philologus, de echtgenoot van Moero en vader van Homerus van Byzantium (3e-eeuw n.Chr.).

Noten